Millionenbauer/n bezeichnet:
 durch Landverkäufe in den 1870er Jahren zu Reichtum gekommene Landwirte in Berlin, siehe Millionenbauern
 einen Roman und ein Theaterstück von Max Kretzer, Der Millionenbauer, 2 Bände, Leipzig 1891
 eine Fernsehserie von 1979, siehe Der Millionenbauer